Михаил Харин: Харин, Михаил Викторович (род. 1976) — российский футболист.
 Харин, Михаил Терентьевич (1923—1991) — Герой Советского Союза.